Alexandre Léauté (2000-), cycliste handisport français ;
 Clémence Léauté, artiste française se produisant sous le nom de Cleo T. ;
 Henry Léauté (1847-1916), ingénieur et mathématicien français.